Iwan Atanassow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Atanassow (Eishockeyspieler) (* 1957), bulgarischer Eishockeyspieler
 Iwan Atanassow (Ringer) (* 1957), bulgarischer Ringer
 Iwan Atanassow (Fußballtrainer) (* 1966), bulgarischer Fußballtrainer